Сеньковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сеньковщина — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Сеньковщина — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Сеньковщина — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Сеньковщина  — упразднённая деревня в Молодечненском районе Минской области.